Senija kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Senija (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Senija (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar